Турчи́н — русская фамилия тюркского происхождения (от славянского «турецкий»).

Известные носители 
 Турчин, Александр Генрихович (род. 1975) — белорусский государственный и политический деятель.
 Турчин, Валентин Фёдорович (1931—2010) — физик и кибернетик, правозащитник.
 Турчин, Валерий Стефанович (1941—2015) — российский учёный, историк искусств.
 Турчин, Василий Фёдорович (1922—1980) — Герой Советского Союза.
 Турчин, Виктор Анатольевич (род. 1955) — украинский тренер по плаванию.
 Турчин, Демьян Дмитриевич (род. 1973) — белорусский гребец-байдарочник.
 Турчин, Игорь Евдокимович (1936—1993) — советский и украинский гандбольный тренер.
 Турчин, Леонид Петрович (1965—2010) — советский лыжник.
 Турчин, Нина Ивановна (в девичестве Шишацкая; род. 1941) — украинская художница, мастер петриковской росписи, заслуженный мастер народного творчества Украины.
 
 Турчин, Пётр Валентинович (род. 1958) — биолог и историк, сын В. Ф. Турчина.
 Турчин, Тимофей Тарасович (род. 1999) — российский игрок в мини-футбол.
 Турчин, Томислав (род. 1997) — хорватский футболист, играющий на позиции полузащитника.

 Турчина, Зинаида Михайловна (род. 1946) — советская гандболистка, двукратная олимпийская чемпионка, жена И. Е. Турчина.

См. также 
 Турчанинов, Иван Васильевич более известный как Джон Бэйзил Турчин (1822—1901) — русский и американский военачальник.
 :en:Turchin Stadium — бейсбольный стадион в Новом Орлеане, штат Луизиана.